Flexopecten — рід морських двостулкових молюсків з родини Гребінцеві (Pectinidae).

Види 
Рід містить такі види та підвиди:
 Flexopecten felipponei (Dall, 1922)
 Flexopecten flexuosus (Poli, 1795)
 Flexopecten glaber (Linnaeus, 1758)
 Flexopecten glaber ponticus (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1889)
 Flexopecten hyalinus (Poli, 1795)

Зведені у синоніми:
 Flexopecten coarctatus (Born, 1778) = Flexopecten flexuosus (Poli, 1795)
 Flexopecten glaber glaber (Linnaeus, 1758) = Flexopecten glaber (Linnaeus, 1758)
 Flexopecten glaber proteus (Dillwyn, 1817) = Flexopecten glaber (Linnaeus, 1758)
 Flexopecten ponticus = Flexopecten glaber ponticus (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1889)
 Flexopecten proteus (Dillwyn, 1817) = Flexopecten glaber'' (Linnaeus, 1758)

Література

Посилання 
 WoRMS info on the genus 

Гребінцеві
Роди молюсків